Reit steht für:
 Reet, niederdeutsche Bezeichnung für Schilf

Reit ist der Familienname folgender Personen:
 Ursula Reit (1914–1998), deutsche Schauspielerin
 Xenia-Rosemarie Reit (* 1986), deutsche Mathematikdidaktikerin und Hochschullehrerin

Reit ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Reit im Winkl, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Traunstein
Gemeindeteile:
 Reit (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Reit (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Reit (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Reit (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reit (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Bad Wiessee), Siedlungsplatz der Gemeinde Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Reit (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reit (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Reit (Eberspoint), historischer Ortsteil der damaligen Gemeinde Eberspoint, Landkreis Landshut, Bayern
 Reit (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reit (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reit (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Reit (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Reit (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reit (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Reit (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Reit (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Reit (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reit (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Reit (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Reit (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reit (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Reit (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reit (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reit (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Reit (Moosach), Ortsteil der Gemeinde Moosach, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Reit (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reit (Otzing), Ortsteil der Gemeinde Otzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reit (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Reit (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Reit (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Reit (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reit (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reit (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit am Berg, Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Reit (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reit (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reit (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reit (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reit (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Reit (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Reit (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reit (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reit (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

 Reit (Gemeinde Gosau), Ortsteil von Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Reit (Gemeinde Bergheim), Weiler bei Bergheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Reit (Gemeinde Bruck), Ortschaft (Katastralgemeinde: Reith) von Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Reit (Gemeinde Koppl), Ort bei Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Reit (Gemeinde Muhr), Ort bei Muhr, Bezirk Tamsweg (Lungau), Land Salzburg
 Reit (Gemeinde Unken), Ortschaft der Gemeinde Unken, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

sowie:
 Naturschutzgebiet Die Reit, in den Vierlanden im Osten Hamburgs

Die Abkürzung REIT steht für
 Real-Estate-Investment-Trust, Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen

Siehe auch:
 Reith
 Reid (Begriffsklärung)
 Reidt
 Rait
 Rodungsname, zur Namenkunde

REIT